Moccia ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Moccia (* 1963), italienischer Schriftsteller und Regisseur
 Giuseppe Moccia (Pipolo; 1933–2006), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Oscar Moccia (1898–1976), italienischer Verwaltungsjurist
 Romina Moccia, uruguayische Turnerin

Siehe auch:
 Motscha